Marpissa muscosa — род пауков-скакунов. Название рода происходит от Марписсы, древнегреческой деревни.

Виды 
По состоянию на 2015 год World Spider Catalog признаёт следующие виды:
 Marpissa agricola (Peckham & Peckham, 1894) — Бразилия
 Marpissa anusuae Tikader & Biswas, 1981 — Индия
 Marpissa arambagensis Biswas & Biswas, 1992 — Индия
 Marpissa armifera Urquhart, 1892 — Новая Зеландия
 Marpissa balcanica (Kratochvíl, 1932) — Хорватия
 Marpissa bina (Hentz, 1846) — США
 Marpissa bryantae (Jones, 1945) — США
 Marpissa carinata Butt & Beg, 2000 — Пакистан
 Marpissa dayapurensis Majumder, 2004 — Индия
 Marpissa decorata Tikader, 1974 — Индия
 Marpissa dentoides Barnes, 1958 — США
 Marpissa endenae Biswas & Biswas, 1992 — Индия
 Marpissa formosa (Banks, 1892) — США
 Marpissa fornicis (Dyal, 1935) — Пакистан
 Marpissa gangasagarensis Majumder, 2005 — Индия
 Marpissa grata (Gertsch, 1936) — США
 Marpissa hieroglyphica Taczanowski, 1878 — Перу
 Marpissa insignis Butt & Beg, 2000 — Пакистан
 Marpissa kalapani Tikader, 1977 — Андаманские острова
 Marpissa kalighatensis Biswas & Biswas, 1992 — Индия
 Marpissa lakshmikantapurensis Majumder, 2004 — Индия
 Marpissa lineata (C. L. Koch, 1846) — США
 Marpissa linzhiensis Hu, 2001 — Китай
 Marpissa longiuscula (Simon, 1871) — Италия, Украина
 Marpissa manipuriensis Biswas & Biswas, 2004 — Индия
 Marpissa mashibarai Baba, 2013 — Япония
 Marpissa milleri (Peckham & Peckham, 1894) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Marpissa minor F. O. P.-Cambridge, 1901 — от Мексики до Сальвадора
 Marpissa mirabilis Butt & Beg, 2000 — Пакистан
 Marpissa mizoramensis Biswas & Biswas, 2007 — Индия
 Марписса мшистая (Marpissa muscosa) (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Marpissa mystacina Taczanowski, 1878 — Перу
 Marpissa nitida Hu, 2001 — Китай
 Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) — Палеарктика
 Marpissa nutanae Biswas & Biswas, 1984 — Индия
 Marpissa obtusa Barnes, 1958 — США
 Marpissa pauariensis Biswas & Roy, 2008 — Индия
 Marpissa pikei (Peckham & Peckham, 1888) — США, Куба
 Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) — Палеарктика
 Marpissa prathamae Biswas & Biswas, 1984 — Индия
 Marpissa proszynskii Biswas & Begum, 1999 — Бангладеш
 Marpissa pulla (Karsch, 1879) — Россия, Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Паук-мухолов (Marpissa radiata) (Grube, 1859) — Палеарктика
 Marpissa raimondi Taczanowski, 1878 — Перу
 Marpissa robusta (Banks, 1906) — США
 Marpissa rubriceps Mello-Leitão, 1922 — Бразилия
 Marpissa singhi Monga, Singh & Sadana, 1989 — Индия
 Marpissa soricina (Thorell, 1899) — Камерун
 Marpissa sulcosa Barnes, 1958 — США
 Marpissa tenebrosa Butt & Beg, 2000 — Пакистан
 Marpissa tigrina Tikader, 1965 — Индия
 Marpissa tikaderi Biswas, 1984 — Индия
 Marpissa yawatai Baba, 2013 — Япония
 Marpissa zaitzevi Mcheidze, 1997 — Грузия

Примечания 

Пауки-скакунчики